Bush:
 Bush — британская рок-группа.
 
 Bush — тринадцатый студийный альбом американского рэпера Snoop Dogg.

См. также 
 Буш